A Wikiversidade em grego (em grego: Βικιεπιστήμιο) é a versão em grego do projeto wiki, Wikiversidade. É a 9ª maior dentre as 10 independentes de domínio. Possui 2 034 páginas e dentre elas, 312 são consideradas "boas", 13 775 edições, 3 administradores, 663 usuários e 115 imagens em 26 de abril de 2009.

Ligações externas 
 Página principal da Wikiversidade em grego

Wikiversidade